1737 Severny — asteroide
 Severny (bairro) — bairro de Moscou
 Ilha Severny — ilha russa
 Severnyi vestnik — revista literária

Desambiguação
Desambiguações de topônimos